NSBA ist die Abkürzung für mehrere Verbände

auf Nauru:
 Nauru Small Business Association, Kleinwirtschaft

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 National School Boards Association, Schulbildung
 National Snaffle Bit Association, Westernreiten
 National Snowboards Association of America, Snowboards
 National Steel Bridge Alliance, Brückenbau

Abkürzung